В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Марсі Луї здобула титул, у фіналі перемігши Лору Дюпон 6-1, 4-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (чвертьфінал)

  Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)